Андре́й Ткачу́к:
 Ткачук, Андрей Михайлович (род. 1982) — молдавский футболист.
 
 Ткачук, Андрей Сергеевич (род. 1986) — подполковник ВСУ; Герой Украины.